Кирпи́чная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кирпичная улица — улица в Астрахани.
 Кирпичная улица — улица в Волгограде.
 Кирпичная улица — улица в Вологде.
 Кирпичная улица — улица в Казани (Клыковка).
 Кирпичная улица — улица в Калининграде.
 Кирпичная улица — улица в Кирове Кировской области.
 Кирпичная улица — улица в Липецке.
 Кирпичная улица — улица в Москве.
 Кирпичная улица — улица в Мытищах.
 Кирпичная улица — улица в Орле.
 Кирпичная улица — улица в Пензе.
 Кирпичная улица — улица в Перми.
 Кирпичная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Кирпичная улица — улица в Сыктывкаре.
 В Томске:
 Кирпичная улица;
 В историческом районе Кирпичи:
 Среднекирпичная (Средняя Кирпичная, Кирпичная) улица;
 Малокирпичный переулок;
 Малая Кирпичная (Малокирпичная) улица -- прежнее (до 8 марта 1938 года) название Песочного переулка;
 Большая Кирпичная улица -- прежнее (до 1927 года) название части Октябрьской улицы.
 Кирпичная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Кирпичная улица — улица в Житомире.
 Кирпичная улица — улица в Запорожье.
 Кирпичная улица — улица в Луцке.
 Кирпичная улица — улица в Мариуполе.
 Кирпичная улица — улица в Севастополе.
 Кирпичная улица — улица в Хмельницком.
 Кирпичная улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Кирпичный переулок
 Ново-Кирпичный мост
 Улица Кирпичные Выемки